Фьорентино:

 Фьорентино — один из девяти городов-коммун в Сан-Марино.
 Фьорентино — сан-маринский футбольный клуб из города Фьорентино.

См. также 

 Фиорентино